Prestige kan avse:

 Prestige (fartyg) – en enkelskrovad oljetanker som sjönk utanför Galicien 2002
 Prestige (lingvistik) – ett lingvistiskt begrepp
 Prestige (reggaeartist) – en artist
 Prestige (skivbolag) – ett tidigare amerikanskt skivbolag grundat 1949
 Prestige (sociologi) – ett sociologiskt begrepp
  The Prestige – en amerikansk-brittisk långfilm från 2006